Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre - aeroporto localizado no Recife, Pernambuco, Brasil.
Avenida Guararapes - via urbana do Recife, Pernambuco, Brasil.
Batalha dos Guararapes - batalha travada na área da atual Região Metropolitana do Recife, Pernambuco, Brasil.
Grupo Guararapes Confecções, grupo proprietário da rede de lojas Riachuelo.
Guararapes - município de São Paulo, Brasil.
Jaboatão dos Guararapes - município de Pernambuco, Brasil.
Morro dos Guararapes - morro localizado em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil.
Parque Histórico Nacional dos Guararapes - parque localizado em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, Brasil.
Teatro Guararapes - teatro localizado em Olinda, Pernambuco, Brasil.
Viaduto Batalha dos Guararapes - obra viária de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, que desabou parcialmente durante a preparação para a Copa do Mundo de Futebol de 2014.

Ver também
Batalha dos Guararapes (desambiguação)

Desambiguações de topônimos